Witold Kuczewski (1876-) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Witold Kuczewski (1900-1937) – działacz gospodarczy w II Rzeczypospolitej